Biberstein steht für:
 Biberstein, eine Gemeinde in der Schweiz
 Geschwister Biberstein, ein volkstümliches Musikquartett aus der Schweiz
 Schloss Biberstein (Kärnten), ein Schloss in Kärnten, Österreich

Biberstein ist der Familienname folgender Personen:
 Albert de Biberstein-Kazimirski (1808–1887), polnisch-französischer Orientalist 
 Ernst Biberstein (1899–1986), evangelischer Pastor und SS-Obersturmbannführer in den Einsatzgruppen
 Franz Biberstein (1850–1930), Schweizer Landschafts- und Panoramamaler
 Hans Biberstein (1889–1965), deutscher Dermatologe, Schwager von Edith Stein
 Michael Biberstein (1948–2013), Schweizer Maler
 Paul Biberstein (1600–1656), württembergischer evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Bibersteinerkreuz 
 Bieberstein